Падания () — название Пьемонта, Ломбардии и других северных областей Италии (Паданская равнина), где распространены северноитальянские языки (ломбардский, венетский, пьемонтский, лигурский, эмильяно-романьольский). Образовано от латинского названия главной североитальянской реки По — Padus. 

Этот несколько книжный термин вошёл в широкий обиход в 1990-е годы, когда партия сепаратистов «Лига Севера» потребовала отделения Падании от отсталого аграрного Юга, создала «теневой» парламент в Мантуе и провела подобие выборов в него. Для привлечения внимания к своей деятельности лига Севера организовала в 1998 году сборную Падании по футболу.

См. также 
 Северо-Западная Италия
 Северо-Восточная Италия
 Цизальпийская Галлия (римская провинция)
 Транспаданская республика
 Циспаданская республика

Сепаратизм в Италии
География Италии
Несостоявшиеся государства